

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 6, w tym 3 podstawowe 
 Chobot – osada w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec
 Chobot – część wsi Łęki w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Chobot – część wsi Przyborów w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Chobot – część wsi Ponikiew w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Chobot – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Chobot – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów